Ва́льтер Ша́йдель (также Уолтер Шайдел, Walter Scheidel; род. 9 июля 1966, Вена) — австрийский , высокоцитируемый специалист по истории Древнего Рима, в особенности социальной и экономической. Член-корреспондент Австрийской АН, доктор философии (1993), профессор Стэнфордского университета, где трудится с 2003 года.

Биография 
Окончил Венский университет со степенями магистра (1989) и доктора философии (1993) по античной истории, в 1998 году хабилитировался по ней же в Грацском университете. В 1990—1995 гг. работал в альма-матер, а в 1996—1999 гг. — в Кембриджском университете. В 1999—2000 гг. ассистент-профессор в Стэнфорде, в 2000—2002 гг. — в Чикагском университете. С 2003 г. ассоциированный, с 2004 г. полный профессор Стэнфордского университета, с 2008 г. именной (Dickason Professor in the Humanities). Гуггенхаймский стипендиат (2017—2018).
Экс-редактор журнала Historia. С 2014 г. член редколлегии Cliodynamics: The Journal of Theoretical and Mathematical History.

Опубликовал более 200 работ. Автор и редактор 20 книг.

Книги 
 Fiscal Regimes and the Political Economy of Premodern States (2015, co-edited with Andrew Monson)
 State Power in Ancient China and Rome (2015, ed.)
 On Human Bondage: After Slavery and Social Death (2017, co-edited with John Bodel)
 The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century (2017)
 The Science of Roman History: Biology, Climate, and the Future of the Past (2018, ed.)
 Escape from Rome: The Failure of Empire and the Road to Prosperity (2019)

Примечания

Ссылки 
 https://web.stanford.edu/~scheidel/
 https://profiles.stanford.edu/walter-scheidel
 https://classics.stanford.edu/people/walter-scheidel
 Elena Dancu. Stanford historian uncovers a grim correlation between violence and inequality over the millennia (January 24, 2017)
 О насилии и неравенстве на протяжении веков. Неравенство: неизбежность или рок? The Economist (Рецензия на книгу В. Шайделя «Великий уравнитель: насилие и история неравенства от каменного века до XXI столетия»)
 Эйстейн Клёвстад Лангберг Ученый изучил уровни экономического неравенства в периоды от каменного века до сегодняшнего дня. И у него плохие новости ИноСМИ

Антиковеды по алфавиту
Антиковеды Австрии
Специалисты по древнеримской истории
Члены-корреспонденты Австрийской академии наук
Профессора Стэнфордского университета
Доктора философии по истории